

Osoby noszące nazwisko Kurczab 
 Jan Kurczab (1903–1969) – polski prozaik, reżyser.
 Janusz Kurczab (1937–2015) – polski szermierz, wspinacz.
 Aleksandra Kurczab-Pomianowska (ur. 1940) – polska reżyser teatralna, aktorka, tłumaczka literatury włoskiej i francuskiej.
 Krystyna Kurczab-Redlich (ur. 1954) – polska dziennikarka i prawniczka.
 Rafał Kurczab (ur. 1983) – polski chemik, doktor habilitowany w dziedzinie nauk farmaceutycznych.